«Ви́ртус Ланча́но» () — итальянский футбольный клуб из города Ланчано, выступающий в Серии B. Основан в 1920 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Гвидо Бьонди», вмещающем 7 500 зрителей. «Виртус Ланчано» никогда в своей истории не поднимался в Серию А.

Лучшим достижением клуба в Серии С1 стало 4-е место в сезоне 2011/12. По итогам сезона 2011/12 команда впервые поднялась в Серию B.

Текущий состав

Известные игроки 
  Феррейра Пинто
  Давиде Бомбардини
  Сальваторе Боккетти
  Луиджи Витале
  Даниэле Де Вецце
  Ильяс Зейтуллаев
  Дражен Болич

Известные тренеры 
  Эусебио Ди Франческо
  Франческо Морьеро

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Италии
ФК «Виртус Ланчано»